Capitals steht für:
 Amsterdam Capitals, Eishockeyverein aus Amsterdam, Niederlande, siehe Amsterdam G’s
 Berlin Capitals, Eishockeyverein aus Berlin, Deutschland, siehe BSC Preussen
 Bonn Capitals, Baseballverein aus Bonn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Edinburgh Capitals, Eishockeyclub aus Edinburgh, Vereinigtes Königreich
 Indianapolis Capitals, Eishockeyfranchise aus Indianapolis, Vereinigte Staaten
 Regina Capitals, Eishockeymannschaft aus Regina, Saskatchewan, Kanada
 Vienna Capitals, Eishockeymannschaft aus Wien, Österreich
 Washington Capitals, Eishockeyfranchise aus Washington, Vereinigte Staaten